Les Bardeliellidae (parfois orthographié Bardelielidae) sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Colpodea et de l’ordre des Colpodida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Bardeliella, nommé en l'honneur de Christian Bardele,  protozoologiste de l'université de Tübingen (Allemagne).

Description 
 présente cette famille ainsi

Distribution

Liste des genres 
Selon  : aucun genre

Selon 
 Bardeliella Foissner, 1984

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Bardeliellidae Foissner, 1984.

Liens externes 
 Bardeliellidae
 
 
 
 
 
 Bardelielidae
 
 
 
 Images
 Bardeliella : voir Foissner 1993, fig. 80c, p. 229 et 85d p. 236.

Notes et références

Notes

Références 

Ciliophora
Colpodea
Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)